

Географія 
 Паракас — півострів в Перу.
 Паракас (муніципалітет) — муніципалітет в Перу.
 Паракас (національний резерв) — природоохоронна територія в департаменті Іка, Перу.

Культура 
 Паракас — археологічна культура, що існувала в Андах у період приблизно з 750 по 100 роки до н. е.